Příjmení Hutcherson nosí více významných osobností:

 Bobby Hutcherson (1941–2016) – americký jazzový vibrafonista a hráč na marimbu
 Dick Hutcherson (1931–2005) – americký podnikatel a automobilový závodník
 Josh Hutcherson (* 1992) – americký filmový a televizní herec

Externí odkazy